Зхорж може бити:

 Зхорж (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Зхорж (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Зхорж (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Зхорж (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република